Wichita (llengua)
 Wichita (poble), tribu índia de parla caddo establerta principalment a Oklahoma
 Wichita (Kansas), ciutat al comtat de Sedgwick, estat de Kansas, Estats Units d'Amèrica 
 Wichita Falls, població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Wichita (pel·lícula), western dirigit per Jacques Tourneur i estrenat el 1955